Château de Saint-Saturnin peut correspondre au :
 château de Saint-Saturnin en Lozère ;
 château de Saint-Saturnin dans le Puy-de-Dôme.

Saint-Saturnin